Finlandia na zimowych igrzyskach olimpijskich startuje od pierwszych igrzysk, które odbyły się w 1924 roku. 

Łącznie reprezentacja Finlandii zdobyła 156 medali zimowych igrzysk olimpijskich - 41 złotych, 59 srebrnych i 56 brązowych. Najwięcej medali w trakcie jednych igrzysk Finowie zdobyli w 1984 roku, kiedy to wywalczyli trzynaście medali (4 złote, 3 srebrne i 6 brązowych). Najwięcej medali, po siedem, dla reprezentacji Finlandii zdobyli: Clas Thunberg w łyżwiarstwie szybkim (5 złotych medali, 1 srebrny i 1 brązowy) oraz biegacze narciarscy: Veikko Hakulinen (3 złote, 3 srebrne i 1 brązowy), Marja-Liisa Kirvesniemi-Hämäläinen (3 złote i 4 brązowe) i Eero Mäntyranta (3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe). 

Najliczniejsza reprezentacja Finlandii wystąpiła w 2014 roku. Wówczas kraj ten reprezentowało 103 zawodników i zawodniczek.

Liczba zawodników na poszczególnych igrzyskach

Liczba medali na poszczególnych igrzyskach

Liczba medali według dyscyplin

Bibliografia 

!